Jahreiß oder Jahreiss steht für:
 (9861) Jahreiss, ein Asteroid

Jahreiß oder Jahreiss ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Jahreiß (1898–1960), methodistischer Pfarrer und Autor
 Paul von Jahreiß (1878–1919), bayerischer Offizier

Siehe auch:
 Jahrreiss